Список лучших бомбардиров чемпионатов Бразилии.

Чаша (Кубок) Бразилии (1959—1968)

Кубок Робертана (1967—1970)

Серия A (с 1971 года)

Примечания

Ссылки 

Чемпионат Бразилии по футболу
Списки:Бразилия